Aana steht für:

 Aana (Ortschaft), Ort, Libanon
 Aana Marutha, mythologische Figur, Indien

A'ana steht für:

 A'ana, Distrikt, Samoa

Siehe auch:

 AANA